Argentina
Unión (departamento) — na província de Córdova
Club Atlético Unión —  clube do futebol da cidade de Santa Fé

Colômbia
Unión Panamericana — município

México
Unión de San Antonio — município do estado de Jalisco
Unión de Tula — município do estado de Jalisco

Paraguai
Unión (Paraguai) — cidade do departamento de San Pedro

Peru
União (província)

Uruguai
Unión (Montevidéu) — bairro

Venezuela
Unión (Venezuela) — município

Ver também 
Uñón (distrito) — no Peru

Desambiguações de topônimos